Primary Fear è il quinto studio album della band progressive italiana Arachnes, pubblicato nel 2005.

Tracce
 Osonzes - 0.35
 Battle To The Victory - 3.00
 Primary Fear  - 4.13
 The Warning  - 4.10
 Still Waters  - 3.33
  Thriller  - 4.37
 To Escape Death  - 3.57
 Not Fair (Prelude) - 2.07
 Not Fair  - 3.11
 Tota Pulchra  - 3.40
 My Old Refuge  - 4.07
 My Son And I  - 3.43
 Running In The Labyrinth - 5.07
 Eruption - 3.00
 Scherzo In E Minor - 1.31

Formazione

 Frank Caruso, chitarre, voce secondaria, basso
 Enzo Caruso, voce, tastiere, piano, organo Hammond
 Paolo Giani, basso, voce secondaria
 Jaco, batteria, percussioni